Gemma Hernández Herrero (Madrid 1959) és arqueòloga i gestora de patrimoni cultural. És llicenciada en Prehistòria i Etnografia per la Universitat Complutense des del 1981. El mateix any es traslladà a Barcelona on començà a treballar a la Generalitat de Catalunya el 10 de febrer de 1981. A partir del 5 de juny de 1981 presta el seus serveis al  Servei d'Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura on ha ocupat diversos llocs de treball que van des d'administrativa fins a Cap de l'Àrea de Coneixement  i Recerca (01/03/2005 a 31/03/2008), Cap del Servei d'Arqueologia i Paleontologia (01/04/2008 a 20/10/2010) o Responsable d'Acció Territorial (21/10/2010 a 30/06/2011). Des de l'1 de juliol de 2011 és arqueòloga territorial de Barcelona Ciutat i el Vallès Oriental.

L'any 1992 va fer una estada a Roma de 3 mesos, vinculada a l' Escuela Española de Historia y Arqueologia en Roma (CSIC), gràcies a un ajut de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT).

Com a part del seu lloc de treball ha estat membre de la Comissió Assessora del Servei d'Arqueologia (secretària), del Consell rector del Museu d'Arqueologia de Catalunya (vocal), del Consell assessor del Patrimoni Cultural Català, membre de la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns Mobles de Catalunya, membre del Consejo de Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibèrica (CARAMPI)  i representant del Departament de Cultura en diverses taules de treball del Ministerio de Cultura i diversos governs autonòmics.

Va cursar estudis del màster d'Estudis Territorials i urbanístics i ha estat representant del Departament de Cultura a la ponència de Sòl no Urbanitzable i a la ponència d'energia eòlica de Catalunya dels Departaments de Territori i de Medi Ambient. Va formar part del Grup tècnic per a la preparació dels criteris del llibre  Directrius de contingut per als catàlegs de béns protegits i plans especials de protecció, editat pels Departaments de Territori i Sostenibilitat i el de Cultura (març 2013).

Ha estat redactora i conductora dels expedients per a la inclusió a la llista del Patrimoni Mundial UNESCO del Conjunt Arqueològic de Tàrraco, Pintures Rupestres de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica i de les Icnites de Dinosaure de la Península Ibèrica.

Durant la seva direcció de l'activitat arqueològica a Catalunya va impulsar, entre d'altres aspectes,  la posada en valor de diferents jaciments arqueològics de la mà de l'arquitecte Toni Gironès, que han estat objecte de grans premis d'arquitectura, com ara: Can Tacó-Mons Observans (Montmeló, Montornès-Vallès Oriental), Túmul de Seró (Artesa de Segre-la Noguera) o Ciutat romana d'Iesso (Guissona-les Garrigues).

Com a cap del Servei d'Arqueologia va liderar el Pla Integral per a l'Arqueologia a Catalunya (2007-2008), impulsat per J.M Carreté Nadal com a Director general del Patrimoni Cultural. Aquest Pla d'Acció Integral, que presentà les seves conclusions i propostes el 14 de juliol de 2009, proposava accions basades en cinc eixos fonamentals: organització, intervenció, formació i entorn professional, recerca i difusió, definia les bases de l'arqueologia a Catalunya per als propers anys amb l'objectiu de millorar el model de gestió del patrimoni arqueològic a Catalunya.

Com a activitat docent ha estat professora al Màster d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona els anys 2006-2010, al Graduat superior d 'Arqueologia 2002-2006 de la mateixa universitat, al màster Anàlisi i gestió del patrimoni artístic: mòdul l'art de Catalunya i les corrents internacionals curs 2009-2010 UAB, al curs de postgrau Gestió de Projectes d'Intervencions Arqueològiques 2008-2009 UAB, a l' Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, al curs d'introducció a l'arqueologia del Museu Egipci de Barcelona, entre d'altres.

Com a arqueòloga territorial és ponent de la Comissió territorial del Patrimoni cultural de Barcelona (comarques) i ponent i vocal de ple dret de la Comissió territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona.

Ha publicat diversos articles i participat en publicacions col·lectives sobre gestió dels Inventaris de Patrimoni Cultural, protecció i conservació de pintures rupestres, planejament urbanístic, història i anàlisi de  l'arqueologia a Catalunya, etc. Va ser durant anys assessora de redacció de Cota Zero, revista d'Arqueologia i Ciència i col·laboradora en diversos números.

Com a treball de camp ha participat en diverses campanyes d'excavació a la Taula de Torralba d'en Salord (Alaió, Menorca), a la ciutat romana d'Ilipla (Niebla, Huelva), dòlmens de l'Alosno (Huelva), necròpolis romana de Carmona (Sevilla) i ha dirigit el projecte Àrees Funeràries del Coll de Moro (Gandesa), centrant la intervenció al sector Maries i ha publicat els seus resultats en revistes especialitzades.

Ha dictat nombroses conferències i ha estat ponent en diverses taules i congressos a Espanya i França sobre arqueologia i sobre gestió del patrimoni cultural.

Arqueòlegs madrilenys